Il doppio del torneo di tennis Zaragoza Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Adams e Andrej Ol'chovskij che hanno battuto in finale Martin Damm e Murphy Jensen 6-2, 1-6, 6-4.

Teste di serie 

 Luiz Mattar /  Cássio Motta (quarti di finale)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (Campioni)

 Jeff Brown /  Shelby Cannon (semifinali)
 Gilad Bloom /  Henrik Holm (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zaragoza Challenger 1992